Сергей Сергеевич Ме́зенцев (род. 14 ноября 1982, Киров, СССР) — российский актёр, художник, музыкант, режиссёр, сценарист, комик, певец и актёр озвучивания. Также известен под псевдонимами Илья Огурцов, Виктор Делюкс, Пёся, Дракон, DJ Oguretz и Lil Dik.

С 2010 по 2012 год был одним из ведущих комедийной программы «Реутов ТВ» на каналах MTV Россия и 2х2. В настоящее время ведёт YouTube-подкаст «Серёжа и микрофон».

Биография 
Имеет два неоконченных высших образования: учился на детского педагога-психолога и художника. Работал на кировском телевидении в программе «Муз-привет». Выступал в составе команды-дуэта «Бейкер стрит» в кировском КВН. В 2007 году переехал в Москву, где вместе со своим коллегой Владимиром Маркони создал проект «Реутов ТВ».

Снимается в рекламных роликах различных категорий брендов: фаст-фуд, телеком, FMCG, электроника, недвижимость, IT.

Персонажи

Реутов ТВ 
Илья/Сергей Огурцов — вымышленный провинциальный журналист, ведущий программы «Реутовский взгляд». По словам Сергея, всех его персонажей объединяет одно: все они идеалисты и мечтатели. Илья Огурцов живёт с бабушкой, не употребляет алкоголь и не использует нецензурную речь в своём лексиконе. Православный.

Виктор/Серго Делюкс — вымышленный гламурный репортёр, ведущий программ о моде и стиле «Модный диван» и гаджетах «Модный девайс».

Пёся — человек в костюме собаки, персонаж программы «Взросляндия», якобы созданной для самых маленьких телезрителей. Проводники детей во Взросляндии — клоун Флейтик и Пёся — показывают зрителям «взрослую» жизнь.

Другие 
Дракон — вымышленный пикапер, инструктор по знакомству и соблазнению женщин. Впервые появился в клипе DJ Oguretz — I Want to Sex You, затем регулярно появлялся в рубрике «Пикап от Дракона» в Instagram Сергея Мезенцева. Является главным героем клипа DJ Oguretz and Killer Honda — Dragon.

Мастерджойстик 3000 — ведущий программы «Двойной Удар». Обзор видеоигр.

Музыка 
В 2013 году Сергей Мезенцев начинает выпускать музыкальные клипы под псевдонимом DJ Oguretz. Персонаж DJ Oguretz — стереотипное представление рейверов 1990-х годов. Дебютный клип на песню «Let the Music Fuck You» вошел в список 25 лучших видеоклипов 2013 года по версии журнала «Афиша». В клипах DJ Oguretz снимаются другие известные российские музыканты, получившие известность в 1990-х годах, например DJ Грув и Найк Борзов. Сергей Мезенцев появился в образе DJ Oguretz в клипе Ивана Дорна «Ты в плюсе».

В июле 2016 года Сергей Мезенцев представил своего нового персонажа — рэпера Lil Dik. Lil Dik — вымышленный московский бизнесмен-плейбой Валерий Диктирёв, владелец сети автомоек STRUYA. Lil Dik является старшим братом DJ Oguretz. В конце 2016 года на лейбле Gazgolder вышел дебютный альбом Lil Dik под названием «Пароль: BLAZHEN$TVO». В 2017 году на День святого Валентина Lil Dik выпускает сингл «Тюльпаны и Нунчаки». В марте выходит дисс на рэпера Сяву под названием «Ты не тру». В мае 2017 года у Lil Dik выходит второй альбом Neonovy Govnuk, в этом же месяце Сергей Мезенцев в образе Lil Dik участвует в Versus Battle против рэпера Сявы. Состязание закончилось дракой между оппонентами. Как позже рассказал Сергей Мезенцев, драка была постановочной и заранее запланированной.

В 2021 году вместе с участником группы «Рекорд Оркестр» Тимофеем Копыловым создал синти-поп-дуэт KISKATEKA. В июле дуэт выпустил первый сингл «Я не в ресурсе», позже на эту песню вышел клип с участием актрисы Варвары Шмыковой.

Дискография

DJ Oguretz

Студийные альбомы

EP

Синглы

Илья Огурцов

Студийные альбомы

Синглы

Видеоклипы

Lil Dik

Студийные альбомы

EP

Синглы

KISKATEKA

Студийные альбомы

Синглы

Видеоклипы

Фильмография

Личная жизнь 
В первом браке провёл 17 лет — с 2002 по 2019 годы. Воспитывает сына Ивана (род. 2015).
В 2021 году женился во второй раз — на стилистке Марианне Елисеевой.  Увлекается баскетболом и тяжёлой атлетикой.

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Комики России
Родившиеся в Кирове
Актёры телевидения России
Певцы и певицы России
Ютуберы по алфавиту
Ютуберы России
Участники Versus Battle
Подкастеры России